Rogall ist der Familienname folgender Personen:

 Arved Rogall (1927–2008), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Cornelia Rogall-Grothe (* 1949), deutsche politische Beamtin, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern
 Georg Friedrich Rogall (1701–1733), ostpreußischer Theologe des Pietismus
 Holger Rogall (* 1954), deutscher Hochschullehrer und Politiker (SPD)
 Joachim Rogall (* 1959), deutscher Historiker
 Klaus Rogall (* 1948), deutscher Jurist
 Meta Rogall (1935–1994), Betreiberin des Gasthauses „Haus Waterkant“
 Shalin-Tanita Rogall (* 1990), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Sophie Rogall (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Stefan Rogall (* 1969), deutscher Drehbuchautor und Schriftsteller

Siehe auch:
 Rogal